{{Info/Álbum
| nome = Multishow Registro: Ana Car9lina + Um
| capa = Ana Carolina + Um DVD.jpg
| tipo = ao vivo
| artista = Ana Carolina
| lançado = 29 de novembro de 2009
| gravado = Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro
| gênero = MPB
| duração = 
| idioma = Português
| formato = {{Lista horizontal|
CD
DVD
download digital}}
| gravadora = Sony
| diretor = Monique Gardenberg
| certificação = 
| produtor = 
| arranjador = 
| cronologia = 
| último_álbum = N9ve(2008)
| próximo_álbum = Ensaio de Cores(2011)
| miscelâneo = 
}} 
Multishow Registro: Ana Car9lina + Um é o quarto álbum ao vivo da cantora Ana Carolina apresentando algumas canções com participações especiais em celebração dos 10 anos de carreira da cantora. Foi lançado no final de 2009 através da Sony Music. O álbum tem base em seu quinto álbum de estúdio Nove'' (2008) e também em outras canções da carreira da cantora, bem como as inéditas como "Mais Que A Mim", que tem a participação de Maria Gadú. Vendeu mais de 50 mil cópias recebendo disco de Platina. O projeto foi também foi lançado em CD recebendo disco de Platina por mais de 100 mil cópias vendidas.

Desenvolvimento
Estão presentes no projeto convidados como: Roberta Sá, Maria Bethânia, Angela Ro Ro, Zizi Possi, Seu Jorge, Gilberto Gil, Antônio Villeroy, John Legend, entre outros.

Faixas

Vendas e certificações 

Ana Carolina
Álbuns de vídeo de Ana Carolina
Álbuns da coleção Multishow Registro